Mortensrud (Oslo), een buurt in Oslo
Mortensrud (metrostation), een station van de metro van Oslo